Bear kan syfta på följande:
 Bear, Delaware, ort i USA
 Bégard, kommun i Bretagne, Frankrike (Bear på bretonska)